Oels bezeichnet

 eine Stadt in Niederschlesien, Polen; siehe Oleśnica
 eine Stadt in Mähren, Tschechien; siehe Olešnice na Moravě
 das Herzogtum Oels
 den Landkreis Oels

Oels ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Oels (* 1972), deutsche Politikwissenschaftlerin
 David Oels (* 1972), deutscher Literaturwissenschaftler
 Detlef Oels (* 1965), Musiker und Komponist
 Euphemia von Oels (um 1390–1444), Herzogin von Oels und Kurfürstin von Sachsen-Wittenberg
 Karl Ludwig Oels (1771–1833), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Münsterberg-Oels
 Württemberg-Oels
 Oelz